|-
| 186401 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186402 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186403 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186404 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186405 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186406 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186407 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186408 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186409 - ||  || 15 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186410 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186411 - ||  || 10 august 2002 ||  || 
|-
| 186412 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 186413 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 186414 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || 
|-
| 186415 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186416 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186417 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186418 - || 2002 RA || 1 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186419 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186420 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186421 - ||  || 2 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 186422 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186423 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186424 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186425 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186426 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186427 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186428 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186429 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186430 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186431 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186432 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186433 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186434 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186435 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186436 - ||  || 12 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 186437 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186438 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186439 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186440 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186441 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186442 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186443 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186444 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186445 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186446 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186447 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186448 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186449 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186450 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186451 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186452 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186453 - ||  || 17 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186454 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186455 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186456 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186457 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186458 - ||  || 16 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186459 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186460 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186461 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186462 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186463 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186464 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186465 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186466 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186467 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186468 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186469 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186470 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186471 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186472 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186473 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186474 - ||  || 1 octombrie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 186475 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186476 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186477 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186478 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186479 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186480 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186481 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186482 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186483 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186484 - ||  || 1 octombrie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 186485 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186486 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186487 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186488 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186489 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186490 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186491 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186492 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186493 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186494 - ||  || 10 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186495 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186496 - ||  || 15 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186497 - ||  || 15 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186498 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186499 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 186500 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-